В 2017 было выпущено 30 разновидностей монет.

Ещё 2 монеты планирует выпустить Андорра.

Ссылки 
 Все о монетах евро на русском
 €2 памятные монеты на сайте Европейского Центрального банка
 Европейский информационный сайт
 Все памятные и юбилейные монеты 2 евро

Памятные монеты евро
Номиналы в евро
Юбилейные монеты